Гаджимамед Кафказлы (), настоящее имя — Гаджимамед Алекпер оглы Кулиев (), (22 марта 1898, Ленкорань, Ленкоранский уезд, Бакинская губерния, Российская империя — 21 сентября, 1982, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и азербайджанский актёр театра и кино и режиссёр, Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1943).

Биография 
Родился 22 марта 1898 года в Ленкорани в семье поэта. Сначала учился в духовной школе первые 9 лет, а затем последующие 7 лет учился в русско-мусульманской школе. В возрасте 14-ти лет он начал трудовую деятельность в типографии, в тот же период приобщился к театральному искусству. В 1920 году в Маштаге организовал клуб и там же организовал театральный кружок. В начале 1920-х годов в качестве режиссёра поставил спектакль в клубе в Маштаге. Увидев талант актёра и режиссёра Аббас-Мирза Шарифзаде пригласил его в качестве актёра в Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, и тот приняв приглашение отработал там фактически до своей смерти. На сцене этого театра он сыграл свыше 200 ролей, за что в 1943 году он получил звание Заслуженного артиста Азербайджанской ССР. В советско-азербайджанском кинематографе дебютировал в 1924 году, и с тех пор снялся в 16 работах в кино. 

Скончался 21 сентября 1982 года в Баку.

Фильмография

Избранные фильмы 
1924 — Легенда о Девичьей башне
1941 — Сабухи
1965 — Аршин мал алан — кучер.
1968 — Именем закона
1970 — Семеро сыновей моих

Ссылки 
 Краткая биография-досье.

Актёры по алфавиту
Актёры Азербайджана
Актёры СССР
Заслуженные артисты Азербайджанской ССР